Scientific steht für:
 Scientific American, eine der ältesten und weltweit angesehensten populärwissenschaftlichen Zeitschriften
 Scientific Automotive Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Scientific celebrity, Forscher, deren Einfluss über die Wissenschaftskreise hinausreicht
 Scientific College of Design, privates College in Maskat (Madinat Al Qurm), Oman
 Scientific Committee on Problems of the Environment, 
 Scientific Linux, Linux-Distribution
 Scientific Literacy, naturwissenschaftliche Grundbildung
 Scientific Management, Managementkonzept
 Scientific Monthly, populärwissenschaftliche Zeitschrift 
 Scientific Organizing Committee, Komitee
 Scientific Reports, Wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Scientific Research Publishing, chinesischer Wissenschaftsverlag
 Scientific-Use-File, Datei zur wissenschaftlichen Nutzung
 ScientificCommons, Suchmaschinenprojekt